Željuša (Dimitrovgrad), een plaats in de Servische gemeente Dimitrovgrad
 Željuša (Mostar), een dorp in de gemeente Mostar in Bosnië en Herzegovina